L'édition 2013-2014 du Championnat d'Allemagne de rink hockey se joue du 5 octobre 2013 au  12 avril 2014. Le championnat regroupe 10 clubs.
Le SK Germania Herringen remporte pour la  le titre.

Équipes

Phase régulière

Résultats

Classement 
Les huit premiers se qualifient pour les Play-offs. Ce classement attribue aussi les places européennes.

|valign="top"|

|}

Play-offs 
La première équipe qui remporte deux victoires accède au tour suivant.

Classement des buteurs

Bilan de la saison 

Rink hockey 2013-2014
Rink hockey en Allemagne
Rink hockey M1
Allemagne, Championnat M1